Бушевић може да се односи на:
 Горњи Бушевић, насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Горњи Бушевић, насеље у општини Босанска Крупа, Унско-сански кантон, ФБиХ, БиХ
 Средњи Бушевић, насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Средњи Бушевић, насеље у општини Босанска Крупа, Унско-сански кантон, ФБиХ, БиХ
 Доњи Бушевић, некадашњи назив за село Блатну код Новог Града.
 Бушевић (Доњи Лапац), насеље у општини Доњи Лапац, Лика, Република Хрватска